Олег Кирюхин:
 Кирюхин, Олег Сергеевич (1929—1991) — советский скульптор, Заслуженный и народный художник РСФСР.
 Кирюхин, Олег Станиславович (род. 1975) — украинский боксёр.